В парному розряді жіночого тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1986,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Іва Бударжова і Катрін Танв'є виграли титул, у фіналі перемігши пару Петра Губер і Петра Кеппелер 6–2, 6–1.

Сіяні пари 

 Іва Бударжова /  Катрін Танв'є (чемпіонки)
 Мерседес Пас /  Марцела Скугерська (півфінал)

 Каріна Карлссон /  Адріана Віллагран (1-ше коло)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Barcelona Ladies Open